Hindling ist der Ortsname von

 Hindling (Grassau), Ortsteil des Marktes Grassau, Landkreis Traunstein, Bayern
 Hindling (Rotthalmünster), Ortsteil des Marktes Rotthalmünster, Landkreis Passau, Bayern